Список риб Швейцарії неповний і складається зі 105 видів риб, що мешкають у територіальних водах Швейцарії.

A 
 Abramis brama
 Acipenser sturio 
 Alburnoides bipunctatus
 Alburnus alburnus 
 Alburnus arborella 
 Alburnus chalcoides 
 Alosa agone 
 Alosa alosa 
 Alosa fallax 
 Ameiurus melas 
 Ameiurus nebulosus 
 Anguilla anguilla 
 Aspius aspius

B 
 Ballerus ballerus 
 Barbatula barbatula 
 Barbus barbus 
 Barbus caninus 
 Barbus meridionalis
 Barbus plebejus 
 Blicca bjoerkna

C 
 Carassius auratus auratus
 Carassius carassius 
 Carassius gibelio 
 Chondrostoma nasus 
 Cobitis bilineata 
 Cobitis taenia 
 Coregonus albellus 
 Coregonus albula 
 Coregonus alpinus 
 Coregonus arenicolus 
 Coregonus candidus 
 Coregonus clupeaformis 
 Coregonus confusus 
 Coregonus duplex 
 Coregonus fatioi 
 Coregonus fera 
 Coregonus gutturosus
 Coregonus heglingus 
 Coregonus hiemalis 
 Coregonus lavaretus 
 Coregonus macrophthalmus
 Coregonus nobilis 
 Coregonus oxyrinchus 
 Coregonus palaea 
 Coregonus pidschian 
 Coregonus restrictus 
 Coregonus suidteri 
 Coregonus wartmanni 
 Coregonus zuerichensis 
 Coregonus zugensis 
 Cottus gobio 
 Cyprinus carpio carpio

E 
 Esox lucius

G 
 Gasterosteus aculeatus aculeatus
 Gasterosteus gymnurus 
 Gobio gobio 
 Gymnocephalus cernua

H 
 Hucho hucho 
 Hypophthalmichthys molitrix
 Hypophthalmichthys nobilis

L 
 Lampetra fluviatilis 
 Lampetra planeri 
 Lampetra zanandreai 
 Lepomis gibbosus 
 Leucaspius delineatus
 Leuciscus idus 
 Leuciscus leuciscus
 Lota lota

M 
 Micropterus salmoides
 Misgurnus fossilis

O 
 Oncorhynchus mykiss

P 
 Padogobius bonelli 
 Perca fluviatilis 
 Petromyzon marinus 
 Phoxinus phoxinus 
 Pseudorasbora parva 
 Pungitius pungitius

R 
 Rhodeus amarus 
 Rutilus aula 
 Rutilus pigus 
 Rutilus rutilus

S 
 Salaria fluviatilis 
 Salmo cenerinus 
 Salmo rhodanensis 
 Salmo salar 
 Salmo trutta fario
 Salmo trutta trutta 
 Salvelinus alpinus alpinus
 Salvelinus fontinalis 
 Salvelinus namaycush 
 Salvelinus neocomensis 
 Salvelinus profundus 
 Salvelinus umbla 
 Sander lucioperca 
 Scardinius erythrophthalmus
 Scardinius hesperidicus 
 Silurus glanis 
 Squalius cephalus 
 Squalius squalus

T 
 Telestes muticellus 
 Telestes souffia 
 Thymallus thymallus 
 Tinca tinca

V 
 Vimba vimba

Z 
 Zingel asper

Примітки

Джерела 

 Fatio, V., 1882: Faune des vertébrés de la Suisse. Vol. 4. Histoire Naturelle des Poissons. Part I. Faune des Vertébrés de la Suisse. Vol. V. Part 1: i-xiv + 1-786, Pls. 1-5.
 Fatio, V., 1884: Les Corégones de la Suisse. Archives des Sciences Physiques et Naturelles (Troisième Période). Ginebra. V. 12: 433—437.
 Fatio, V., 1885: Sur les Corégones (Féras diverses) de la Suisse. Archives des Sciences Physiques et Naturelles (Troisième Période). Ginebra. V. 14: 89-94.
 Fatio, V., 1885: Les Corégones de la Suisse (féras diverses), classification et conditions de frai. Recueil Zoologique Suisse, series 1 v. 2: 649—665, Pls. 22-23.
 Fatio, V., 1890: Faune des Vertébrés de la Suisse. Vol. V. Histoire naturelle des Poissons. IIme partie. Physostomes (suite et fin), Anacanthiens, Chondrostéens, Cyclostomes. Ginebra i Basilea, H. Georg, Libraire-Editeur. Faune des Vertébrés de la Suisse. Vol. V. Histoire naturelle des Poissons.: i-lxxx + 1-576, Pls. 1-4.
 Kottelat, M. I J. Freyhof, 2008: Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol, Suïssa i Freyhof, Berlín, Alemanya. Publications Kottelat. Handbook of European Freshwater Fishes.: xiii+ 1-646.

Посилання 
 Aquatic species introduction records in Switzerland - FAO  

Швейцарія
Списки:Біота Швейцарії
Риби Швейцарії